El Hassi se poate referi la:
El Hassi, localitate în provincia Batna, Algeria
El Hassi, localitate în provincia Relizane, Algeria